Naish ist der Familienname folgender Personen: 

 Darren Naish (* 1975), britischer Paläontologe 
 J. Carrol Naish (1896–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Robby Naish (* 1963), US-amerikanischer Windsurfer und Segler

Siehe auch: 

 Nash